Feira de São Mateus (Viseu)
Feira de São Mateus (Elvas)